Totensteigle steht als südwestdeutsche Namensform für folgende als Totenweg dienende Wegsteige:

 Totensteigle, im Tal des Totensteigebachs bei Unterregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; auch Name des Tales selbst
 Totensteigle, über die Bachschlucht des Eschentaler Bachs hinweg zwischen Braunoldswiesen, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall und Eschental, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, beide Orte in Baden-Württemberg, siehe Eschentaler Bach #Verkehr
 Totensteigle, in einem Nebental der Sall zwischen Wohlmuthausen, Gemeinde Forchtenberg und Orendelsall, Gemeinde Zweiflingen, beide Orte im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Totenstraße
 Steige (Weg)